Подгорец — село в Болгарии;
 Подгорец, Норман (род. 1930) — американский публицист, политолог и литературный критик.